Superclasico kan referere til følgende:

 Superclásico (fodbold) – betegnelsen for lokalopgøret i den argentinske fodboldliga mellem Buenos Aires-rivalerne River Plate og Boca Juniors.
 Superclásico (film) – dansk film fra 2011 med Anders W. Berthelsen og Paprika Steen, der tager sit navn fra ovenfor nævnte fodboldopgør.